JHS puede referirse a:
JHS o IHS es el monograma de Jesucristo.
JHS es el acrónimo de la publicación británica de The Journal of Hellenic Studies